Ambròs de Milà (Trèveris, 337/340 - Milà, 397), sant bisbe del segle IV
 Ambròs de Siena (1220-1286), frare dominicà i beat del 
 Ambrós o Miguel Ambrosio Zaragoza (Albuixec, Horta Nord, 1913 - 1992), dibuixant de còmics